Termenul Waldeck se poate referi la:
 Waldeck (am Edersee), comună din landul Hessa, Germania
 Waldeck (Turingia), comună din landul Turingia, Germania
 Districtul Waldeck-Frankenberg, district rural din landul Hessa, Germania
 Principatul de Waldeck și Pyrmont, stat din Sfântul Imperiu Roman
 R. G. Waldeck, scriitoare și jurnalistă americană de origine germană